Feronce oder Féronce ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Baptiste Feronce von Rotenkreutz (1723–1799), Staatsmann im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel